Оли́вия Хэк (; ) — американская актриса кино и озвучивания. Получила известность благодаря тому, что озвучила Ронду Уэллингтон-Ллойд из мультсериала «Эй, Арнольд!» и сыграла Синди Брейди в «Фильме о семейке Брейди». Она также озвучивала персонажей в мультсериалах «Филмор!», «Гриффины», Кровь+ и «Аватар: Легенда об Аанге».

В возрасте восьми месяцев Хэк сыграла свою первую роль — появилась в рекламном ролике.

Газета «New York Daily News» сделала положительное сравнение Оливии Хэк и Сьюзан Олсен, которая играла Синди в оригинальном телесериале.

В 2000 и 2001 годах Хэк была номинирована на премию «Молодой актёр» за её работу в мультсериале «Эй, Арнольд!».

Фильмография

Примечания